Arsenchlorid ist die Kurzform für folgende Stoffe:

 Arsen(III)-chlorid (AsCl3)
 Arsenpentachlorid (AsCl5)